Ambrozic ist der Familienname folgender Personen:
 Aloysius Ambrozic (1930–2011), kanadischer römisch-katholischer Erzbischof
 Roman Ambrožič (* 1973), jugoslawischer Ruderer